Caritas – termine in lingua latina che traduce, in ambito cristiano, il greco antico agápē, nel significato di "amore".
 Caritas Italiana – organizzazione caritatevole italiana, organismo pastorale della CEI
 Caritas diocesana – organizzazione caritatevole presente nelle diocesi italiane, organismo pastorale della CEI
 Caritas internationalis – organizzazione internazionali delle Caritas nazionali
 Caritas (schema Ponzi) – scandalo finanziario avvenuto in Romania tra il 1993 e il 1994

Pagine correlate 
 Carità (disambigua)

Collegamenti esterni